Кратер Борда () — ударный кратер в юго-восточной части видимой стороны Луны. Название дано в честь французского математика, физика, геодезиста, инженера, политолога и морского офицера Жан-Шарля шевалье де Борда (1733—1799); утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются крупный кратер Сантбек на северо-западе; сравнительно небольшой кратер Монж на севере и кратер Рейхенбах на юге-юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 45,4 км, глубина 3,64 км.

Кратер сильно разрушен, юго-восточную часть кратера перекрывает небольшой кратер. Высота вала над окружающей местностью составляет 1070 м, северная и южная части вала значительно ниже. От северо-восточной части вала в северо-восточном направлении тянется широкая и глубокая долина окруженная высокими пиками. От северо-западной части вала отходит расщелина в направлении сателлитного кратера Борда Е (см. ниже). В чаше кратера имеется центральный пик с возвышением 2000 м.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны